Сараса́ — село в Алтайском районе Алтайского края России, административный центр Пролетарского сельсовета.

География 
Село расположено в юго-восточной части края, в 8 км к юго-юго-востоку от села Алтайское и в 198 км к юго-востоку от Барнаула. 

 Уличная сеть
Село вытянуто на 5 км вдоль реки Сараса (приток Каменки). В нём 6 улиц: Красноармейская, Кузьмина, Молодежная, Новая, Полевая и Садовая 

 Ближайшие населенные пункты
Пролетарка 8 км, Большая Кыркыла 12 км, Черемшанка 14 км, Макарьевка 15 км, Басаргино 16 км.

 Транспорт
Через село проходит местная автодорога Алтайское — Черга (Р256), автобусное сообщение соединяет село с населёнными пунктами района.

Природа, климат 
Рельеф окрестностей — предгорье и горы (отроги Семинского хребта).

Растительность представлена лиственницами, соснами, перемежается с березой и осиной. Из трав — преимущественно луговые и таежные виды. Представители животного мира: лиса, белка, бурундук, барсук, косуля, ласка, ёж, суслик. Птицы — глухарь, рябчик, воробей, сорока, синица и др.

Климат умеренно континентальный, лето теплое, бывает засушливое. Зима умеренно морозная и снежная. Средняя температура января — 16,8 по Цельсию, в июле +19,2.

История 
«Список населенных мест Сибирского края», изданный в 1928 году, в графе «основание населённого пункта» указывает дату — 1795 год, но краевед Ю. С. Булыгин утверждает, что дата не подтверждается документальными источниками. Исследуя архивы по заселению предгорий Алтая, он приходит к выводу, что первые поселения в этом районе были основаны только в начале XIX века. 

Крестьяне, находя места для поселения, в основном возле рек, подавали прошения в Канцелярию Колыванского камнерезного завода. В 1812 году 23 февраля, управитель Биглов разрешил крестьянам Енисейской волости поселиться по реке Сараса. Однако позже часть переселенцев ушла в деревни Верхняя и Нижняя Каменка. Поэтому при проведении ревизии 1834 года деревня Сараса не числится, хотя крестьяне продолжали жить на берегу реки. 

Документальное свидетельство о поселении у речки Сарасы относится к 40-м годам XIX века. Ведомость, фиксирующая хлебозапасные магазины в Смоленской волости, в 1842 год содержит название «деревня Сарасинская», также указано, что в ней проживают 4 государственных крестьян. Позднее в деревню начали съезжаться переселенцы из Смоленской волости, а также алтайцы и жители из окрестных деревень. Сараса стала одним из первых центров административно-территориального деления в Горном Алтае. В 1893 году деревня Сараса — центр Сарасинской инородческой управы, имеется небольшая церковноприходская школа. В ней 153 крестьянских двора, 56 некрестьянских дворов, 459 жителей (229 мужчин и 230 женщин).

В 1911 году в селе Сарасинском 185 дворов и в них 1194 жителя. В 1926 году по переписи насчитывалось уже 345 хозяйств. В соответствии с составом населения, в котором преобладали жители русской национальности, и местоположением, село было выведено из состава Ойротской волости и включено в состав Алтайского района.

После создания совхоза «Пролетарский», село Сараса было включено в состав Пролетарского сельсовета и со временем стала его центром и самым крупным населенным пунктом. В 1992 году в селе насчитывалось 1120 жителей.

Население 
Национальный состав (2010): русские — 93 %, немцы — 4,6 %

Инфраструктура 
В селе есть сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив «Алтайкаим 2», в котором разводят скот, выращивают кормовые культуры, занимаются заготовкой растительных кормов и другими видами коммерческой деятельности, кооператив «Пролетарский» (производит мясо, молоко, мясные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия); крестьянско-фермерские хозяйства; два детских сада и школа; торговые компании, осуществляющие розничную торговлю.

Туризм 
Одной из достопримечательностей лога Арбанак, расположенного на окраине села, является отвесная скала, напоминающая поднятый вверх палец руки. Местные жители называют её «Чертов палец».

Примечания 

Населённые пункты Алтайского района (Алтайский край)